McCarry ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan McCarry (* 1963), irischer Hurling-Spieler
 Charles McCarry (1930–2019), US-amerikanischer Autor
 Jane McCarry (* 1970), schottische Schauspielerin

Siehe auch:

 McGarry